Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2016/2017 прошёл с 11 по 12 марта 2017 года на катке Sørmarka arena, Ставангер, Норвегия. Забеги пройдут на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, командной гонке, командном спринте и масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин. На каждой дистанции соревновались по 12 спортсменов.

Призёры

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

500 м 1-й забег

500 м 2-й забег

1000 м

1500 м

5000 м

Женщины

500 м 1-й забег

500 м 2-й забег

1000 м

1500 м

3000 м

Ссылки 
 ISU World Cup Speed Skating Final allocated to Stavanger (NOR)
 Результаты

Примечания 

2017 год в конькобежном спорте